Valle Santa ima više značenja:
 Valle Santa, La Spezia
 Valle Santa, Roma